Belleville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Belleville Township (Illinois)
 Belleville Township (Kansas)
 Belleville Township im Essex County, New Jersey, siehe Belleville (New Jersey)